В Швеції існує 1956 міських територій, як визначено Статистичним управлінням Швеції 31 грудня 2010 року. Офіційний термін, що використовується Статистичним бюро — «населений пункт» (), а не «міська територія», та визначені як населені пункти з щонайменше 200 жителів. Загальна чисельність населених пунктів у 2010 році становила 8 016 000, що становило 85 % населення всієї країни.

Міські територія становили 1.3 % території країни. Середня щільність населення міських територій склала 1 491 житель на квадратний кілометр (км²).

Міські території з населенням вище 5 тисяч

Примітки 

Населені пункти Швеції
Населення Швеції